Zkratka F21 nebo F-21 může mít různé významy:

 F21 (torpédo) – francouzské torpédo
 F-21 Kfir – označení amerických ozbrojených sil pro izraelský stíhací letoun IAI Kfir
 Lockheed Martin F-21 – varianta stroje F-16 Fighting Falcon nabízená Indickému letectvu jako náhrada strojů MiG-21
 F-21 (silnice v Michiganu) – okresní silnice v Michiganu
 F 21 Luleå – jedno z křídel (Flygflottilj) Švédského letectva
 BMW F21 – automobil z druhé generace BMW řady 1
 HMS Punjabi (F21) – torpédoborec třídy Tribal britské Royal Navy z roku 1937
 INS Gomati (F21) – indická fregata třídy Godavari
 Schizotypální porucha osobnosti – kód užívaný podle klasifikace ICD-10